Кука — прізвисько бразильського тренера та колишнього футболіста Алексі Стівала
 Кука — фільм-мелодрама, яку зняв Ярослав Чеважевський у 2007 році (Росія)

Кука — гора в новозеландських Південних Альпах, найвища точка Нової Зеландії
 Кука — острови, архіпелаг і однойменне державне утворення у вільній асоціації з Новою Зеландією в південній частині Тихого океану в Полінезії
 Кука — протока, що розділяє острови Нової Зеландії: Північний та Південний

Кука — селище, Читинський район, Забайкальський край
 Кука — село, Читинський район, Забайкальський край

Кука — комуна, повіт Арджеш
 Кука — село, повіт Арджеш, комуна Кука
 Кука — комуна, повіт Галац
 Кука — село, повіт Галац, комуна Кука

Кука () — затока в Тихому океані, біля південних берегів Аляски

Див. також 
 Кук
 Кукі